Conclave dell'agosto 1978
 Conclave dell'ottobre 1978